Лавшук — фамилия. Известные носители:
 Лавшук, Денис Николаевич (род. 1985) — белорусский футболист.
 Лавшук, Наталья Михайловна (род. 1980) — российская легкоатлетка.
 Лавшук, Степан Степанович (род. 1944) — белорусский литературовед, писатель.

Примечания